Safe Harbor bezeichnet: 
 die Entscheidung der Europäischen Kommission zum Datenschutzrecht beim Datenexport aus der EU in die USA, Safe Harbor
 den Safe Harbor Plan zum Schutz gefährdeter Arten
 einen Ort in Pennsylvania, USA, siehe Safe Harbor (Pennsylvania)
 in der Finanzwirtschaft Staaten, in denen auch in Krisenzeiten noch sicher Geld angelegt werden kann. 
 Vereinbarungen zur Nutzung von Forschungsdaten eines anderen Forschungsdatenzentrums bei Forschungsdatenzentren.

Safe Harbor bezeichnet folgende Filme:
 Safe Harbor (1999), amerikanische TV-Serie von 1999, Idee Brenda Hampton
 Safe Harbor (1984), amerikanischer Spielfilm von 1984, Regie Michael Ray Rhodes
 Safe Harbor (2006), amerikanischer Spielfilm von 2006, Regie Mark Griffiths
 Safe Harbor (2007), Im sicheren Hafen, amerikanischer Spielfilm von 2007, Regie Bill Corcoran
 Safe Harbor (2009), amerikanischer Spielfilm von 2009, Regie Jerry Jameson
 Safe Harbor: Cape Town, amerikanischer Kurzfilm von 2012, 9 Minuten Laufzeit
 Safe Harbor (2015), amerikanischer Dokumentarfilm von 2015, 29 Minuten Laufzeit
 Safe Harbour (2018), australische Miniserie von 2018, mit Ewen Leslie und Leeanna Walsman